Голямата награда на Сингапур 2009 е 2-рото за Голямата награда на Сингапур и 14-и кръг от Сезон 2009 във Формула 1, който се провежда на 27 септември 2009, на пистата Марина Бей Стрийт, Сингапур, Сингапур.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Класирането при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Сингапур